Kanice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Kanice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, 
 Kanice u Domažlic, Gemeinde im Okres Domažlice
 Kanice, Ortsteil von Petrovice u Nového Bydžova, Okres Hradec Králové